Клетино́ — деревня в Палехском районе Ивановской области. Входит в Раменское сельское поселение.

География 
Находится в 20 км к западу от Палеха на реке Люлех.

История 
В 2005—2009 деревня была административным центром Клетинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, две библиотеки. Детский сад закрыт. В общеобразовательной школе, основанной в 1904 году, действует музей земляка — генерала армии Горбатова А. В., родившегося в соседней деревне Пахотино, и жителей Клетинского поселения.

Экономика 
Основное предприятие — СПК имени генерала Горбатова (бывший колхоз).

Транспорт 
Только по выходным автобусное сообщение с Палехом.

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Палехского района